Гергана може да се отнася за:

 Гергана – българско женско име
 „Гергана“ – опера от маестро Георги Атанасов
 Гергана – сорт грозде
 Гергана – певица